Далай-Нур (, , ) — озеро в хошуне Хэшигтэн-Ци автономного района Внутренняя Монголия.

История 
В исторических документах озеро встречалось под названиями Юйэрлэ (鱼儿泺) и Таэр-хайцзы (答儿海子). В 1871 году озеро посетил Н. М. Пржевальский.

География 
Является завальным озером. В озеро впадает река Конгур-Гол, а также ряд мелких речек.

Биологические ресурсы 
В озере водятся голавли, золотые рыбки, сазаны. Из птиц имеются кряквы, сухоносы, сизые чайки, лебеди, даурские журавли, японские журавли.

Примечания 

Озёра Внутренней Монголии